Karsthans steht für:

 Karst (Werkzeug)
 Hans Maurer (Prediger), auch Hans Murer (1490–1525), genannt Karsthans, Arzt, Prediger der Reformationszeit
 Karsthans-Kirche, eine nach Johannes Murer benannte Kirche in Täbingen, Stadtteil von Rosenfeld im Zollernalbkreis
 Reformationsdialoge#Der Karsthans-Dialog
  Personen die im übertragenen Sinne mit dem Karsthans durcharbeiten, heute auch „mit dem Kärcher rangehen“, durchputzen oder als Unkrautentfernung umschrieben